II. Břetislav (magyarosan Bretiszláv, ), (1057 körül – 1100. december 21./22.) cseh fejedelem 1092-től haláláig.

Élete 
II. Vratiszláv és Adelheid magyar hercegnő (I. András magyar király leánya) fiaként született. Édesapjához hasonlóan támogatta IV. Henrik német-római császárt, 1099-ben pedig Kálmán magyar királlyal kötött szövetséget.

Családfa

Jegyzetek

Külső hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
Az 1050-es években született személyek
1100-ban elhunyt személyek